Hájský potok může být:

 Hájský potok (přítok Botiče) – přítok Botiče v povodí Vltavy
 Hájský potok (přítok Lopušné) – přítok Lopušné v povodí Popradu
 Hájský potok (přítok Oseckého potoka) – pravostranný přítok Oseckého potoka v okrese Plzeň-jih
 Hájský potok (přítok Rimavice) – přítok Rimavice v povodí Rimavy
 Hájský potok (přítok Rimavy) – přítok Rimavy
 Hájský potok (přítok Turce) – přítok Turce v povodí Váhu
 Hájský potok (přítok Turně) – přítok Turně v povodí Bodvy

Reference